2013 SL est un objet transneptunien de la famille des objets épars, ayant un aphélie à 614 UA.

Annexes

Articles connexes 
 Objet transneptunien

Références 

Objet épars
Planète mineure découverte en 2013
Objet transneptunien extrême
Planète mineure non numérotée